Kluyveromyces är ett släkte av svampar. Kluyveromyces ingår i familjen Saccharomycetaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kluyveromyces